Tagesstätte, in Österreich meist Tageszentrum, steht für:

 Altentagesstätte, eine Ambulanzbetreuung in der Altenpflege
 Heilpädagogische Tagesstätte, teilstationäre Einrichtung für behinderte Kinder und Jugendliche
 Kindertagesstätte (kurz: Kita), auch Ganztagskindergarten, Kinderhort oder Kinderkrippe